Urbino – comune italiano della provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche
 Carlo Urbino – pittore italiano
 Urbino de Ozieri – cavallo da corsa senese